Langman ist der Familienname folgender Personen:

 Eleasar Michailowitsch Langman (1895–1940), sowjetischer Fotograf
 Harrie Langman (1931–2016), niederländischer Wirtschaftsmanager, Hochschullehrer und Politiker (VVD)
 Laura Langman (* 1986), neuseeländische Netballspielerin
 Peter Langman, US-amerikanischer  Psychologe und Autor